Мартіна Хінгіс і Саня Мірза були чинними чемпіонками, але вирішили не брати участі разом. Хінгіс грала в парі з Коко Вандевей, але не змогли захистити свій титул, оскільки в 2-му колі їх здолали Юлія Гергес і Кароліна Плішкова. Мірза грала в парі з Барборою Стрицовою, але не змогли захистити свій титул, оскільки в 2-му колі їх здолали Габріела Дабровскі і Марія Хосе Мартінес Санчес.

Бетані Маттек-Сендс і Луціє Шафарова виграли титул, у фіналі перемігши пару Каролін Гарсія і Крістіна Младенович з рахунком 6−4, 6−4.

Сіяні пари 
Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main Draw 

China Open, парний розряд